Зельден — назва двох комун в Австрії та Німеччині:
 Зельден (Ецталь) — знаходиться в Австрії (історична область Тіроль). Входить до округу Імст.
 Зельден (Шварцвальд) — знаходиться в Німеччині (Баден-Вюртемберг). Входить до округу Фрайбург.